Sven Olsson kan syfta på

 Sven Olsson i Åsen (1861–1944), folkpartistisk politiker
 Sven Olsson i Labbemåla (1870–1940), folkpartistisk politiker
 Sven "Generalen" Ohlsson (1888–1947), svensk fotbollsspelare 
 Sven "Bleddy" Olsson (1889–1919), svensk fotbollsspelare 
 Sven Olsson i Mölndal (född 1921), socialdemokratisk riksdagsman
 Sven Olson (1930–2008), gitarrist som spelade med bland andra Povel Ramel i Sven Olsons trio.